Долац може бити:
 Долац (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија
 Долац (Краљево), насеље града Краљева, Република Србија
 Долац (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Долац (насеље), насеље у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија
 Долац (село), село у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија
 Долац (Беране), насеље у општини Беране, Република Црна Гора
 Долац (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Долац (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ
 Долац (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација БиХ, БиХ 
 Долац (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ, родно место Иве Андрића
 Долац (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација БиХ, БиХ
 Долац (Брестовац), насеље у општини Брестовац, Република Хрватска 
 Долац (Румунија), насеље у округу Тимиш, Република Румунија

или
 Горњи Долац, насеље града Омиша, Република Хрватска
 Доњи Долац, насеље града Омиша, Република Хрватска
 Громин Долац, насеље у општини Јелса, Република Хрватска
 Иван Долац, насеље у општини Јелса, Република Хрватска